Ири́на Аты́ковна Азизя́н (9 апреля 1935, Москва — 22 июня 2009, Москва) — российский искусствовед, архитектор, живописец. Доктор искусствоведения, профессор, член Союза художников и Союза архитекторов России, почётный архитектор РФ, советник РААСН, эксперт Фонда К. С. Малевича, член правления Ассоциации искусствоведов.

Биография 
Окончила в 1960 году МАРХИ по специальности «архитектор» и аспирантуру МАРХИ по кафедре живописи. В 1968 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Проблемы композиционного единства пластических искусств в современном архитектурном ансамбле», в 1988 — докторскую диссертацию «Взаимодействие архитектуры с другими видами искусства».

С 1968 по 1989 год работала в МАРХИ — преподавала «Введение в архитектурное проектирование» (1968—1970) и живопись на кафедре живописи (1974—1989). С 1988 года возглавляла отдел теории архитектуры в НИИТАГ РААСН.

Сфера научных интересов — русский авангард, взаимодействие архитектуры и изобразительных искусств в культуре. Автор более 500 научных публикаций. В последние годы жизни работала над монографией о скульпторе и художнике Александре Архипенко, которая была издана посмертно.

Персональные художественные выставки в Москве в 1967, 1975, 1985, 1988, 1995, 2005 гг. Работы И. Азизян находятся в Музее Востока, Государственном музее архитектуры им. А. В. Щусева, Алупкинском дворце-музее, в частных собраниях в России (Москва, Санкт-Петербург), Армении (Ереван), Румынии, Испании, США. В 2015 году Азизян была представлена среди 9 живописцев Армении XX века на выставке «Храм мира» в Музее Востока.

Большая часть живописного наследия посвящена Армении и Крыму.

Семья 

 Отец — Атык Кегамович Азизян (наст. имя — Грагат Гегамович) (1899—1977), партийный деятель, доктор исторических наук, журналист, редактор отдела «Наука» газеты «Правда».
 Сестра — Елена Атыковна Азизян (1931—1984), филолог, поэт.
 Муж — Юрий Константинович Карзанов (1932—2010) — архитектор, член Союза архитекторов (1963), 1967—1999 — главный специалист «Гипрогора» (Москва).

Библиография 

 Азизян И. А. в соавт. с И. В. Ивановой. Памятники вечной славы: Концепции и композиция. — М.: Стройиздат, 1976. — 208с.
 Азизян И. А. Памятные ансамбли. Тенденции формирования // Архитектурная композиция жилых и общественных комплексов. — М.: Стройиздат, 1976. — 159с. С. 99—155.
 Азизян И. А. Многоаспектность взаимных влияний искусств в культуре // Теория архитектуры / Сборник научных трудов под ред. И. А. Азизян. — М.: ЦНИИПградостроительства, 1988.
 Азизян И. А. Поэтика света в городе // Городская среда. Дизайн. Архитектура / Сборник научных трудов под ред. И. А. Азизян. В двух частях. Ч.2. — М.: ВНИИТАГ, 1990.
 Азизян И. А. Взаимодействие искусств как явление культуры // Архитектура и культура: Сборник материалов Всесоюзной научной конференции. Сост. сб. И. А. Азизян, Г. С. Лебедева, Е. Л. Беляева. — Ч.I. — М.: ВНИИТАГ, 1990. — C.14—19.
 Азизян И. А. Метаморфозы взаимодействия искусств в отечественной культуре 1930-х годов // Архитектура и культура / Сборник научных трудов под ред. И. А. Азизян, Н. Л. Адаскиной. — М.: ВНИИТАГ, 1991.
 Азизян И. А. Андрей Белый о взаимодействии искусств // Вопросы искусствознания. — 1994. — № 4.
 Азизян И. А. «Образ мира» и «картина мира» как методологическая категория // Вопросы теории архитектуры: Образ мира в архитектуре / Сборник научных трудов под ред. И. А. Азизян. — М.: НИИТАГ РААСН, 1995. — 225с.
 Азизян И. А. «Серебряный век» русской культуры как Возрождение // Вопросы теории архитектуры: Образ мира в архитектуре / Сборник научных трудов под ред. И. А. Азизян. — М.: НИИТАГ РААСН, 1995. — 225с.
 Азизян И. А. Сложение национальной цветовой картины мира в архитектуре // Вопросы теории архитектуры: Образ мира в архитектуре / Сборник научных трудов под ред. И. А. Азизян. — М.: НИИТАГ РААСН, 1995. — 225с.
 Азизян И. А. Парадоксы 1930-х гг.: идеи синтеза, бытие супрематизма // Вопросы искусствознания. — 1995. — № 1. — С.142—170.
 Азизян И. А. Архитектура в художественной культуре: Теоретические проблемы взаимодействия искусств. — М.: РААСН, 1996. — 160с. — ISBN 5-88817-007-0
 Азизян И. А. Архитектура в отечественной художественной культуре XX века. Диалог и взаимодействие искусств // Образы истории отечественной архитектуры Новейшего времени / Науч. ред. А. В. Иконников. — М.: НИИТАГ РААСН, 1996.
 Азизян И. А. Мастерская монументальной живописи: поиски живой связи искусств // Российская академия архитектуры и строительных наук — предыстория, традиции, преемственность. Сборник по теме акад. чтений, состоявшихся 19 марта 1996 г. / Гл. ред. А. В. Иконников. — М.: РААСН, 1996. — 143с. — ISBN 5-88817-009-7
 Азизян И. А. Концепция взаимодействия искусств и генезис диалогизма XX века (Вячеслав Иванов и Василий Кандинский) // Авангард 1910-х — 1920-х годов. Взаимодействие искусств / Отв.ред. Г. Ф. Коваленко. — М.: Государственный институт искусствознания, 1998.
 Азизян И. А. Москва В. В. Кандинского // Архитектура в истории русской культуры. Вып. 2: Столичный город / Отв. ред. И. А. Бондаренко. — М.: УРСС, 1998. — 323с. ISBN 5-88417-145-9 — С.66—71.
 Азизян И. А. Итальянский футуризм и русский авангард // Искусствознание. — 1/99. — С.300—329.
 Азизян И. А. Становление модернистской ментальности // Искусствознание. — 1/00. — С.227—256.
 Азизян И. А. Первая волна скульптурного авангарда: Архипенко, Цадкин, Липшиц // Русский авангард 1910—1920-х годов в европейском контексте / Отв. ред. Г. Ф. Коваленко. — М.: Наука, 2000. — ISBN 5-02-011659-9 — С.145—153.
 Азизян И. А. Тема единства в супрематической теории Малевича // Архитектура в истории русской культуры. Вып.3: Желаемое и действительное / Под ред. И. А. Бондаренко. — М. : УРСС, 2001. —328с. — ISBN 5-8360-0043-3
 Азизян И. А. Диалогизм в теоретической рефлексии лидеров русского авангарда // «0.10». Научно-аналитический информационный бюллетень Фонда К. С. Малевича. — 2001. — № 1.
 Азизян И. А. Рождение диалогизма сознания XX века // Вопросы теории архитектуры: Архитектурное сознание XX—XXI веков: разломы и переходы / Сборник научных трудов под ред. И. А. Азизян. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 288с. — ISBN 5-8360-0351-3 С. 7—89.
 Азизян И. А. [ Диалог искусств Серебряного века]. — М.: Прогресс-Традиция, 2001. — 400с. — ISBN 5-89826-090-0
 Теория композиции как поэтика архитектуры / Отв. ред. И. А. Азизян. — М.: Прогресс-Традиция, 2002. — 568с. — ISBN 5-89826-123-0 Раздел, написанный И.Азизян: Ч.2: Теория композиции и поэтика архитектуры модернизма.
 Азизян И. А. К.Малевич и И. Клюн: от футуризма к супрематизму и беспредметному творчеству // «0.10». Научно-аналитический информационный бюллетень Фонда К. С. Малевича. — 2001. — № 2.
 Азизян И. А. в соавт. с М. Савченко. Конечные и бесконечные ресурсы архитектуры // ACADEMIA. Архитектура и строительство. — 2003. — № 4.
 Азизян И. А. Ар Деко: диалог и компромиссы // Искусствознание. — 1/03. — С.395—449.
 Азизян И. А. Символистские истоки авангарда. Символ в поэтике авангарда // Символизм в авангарде / Отв. ред., сост. Г. Ф. Коваленко. — М.: Наука (издательство), 2003 (Серия: Искусство авангарда 1910—1920-х годов). — 443с. — ISBN 5-02-022743-9 — С.23—33.
 Азизян И. А. Коллаж в скульптурных картинах А.Архипенко // Русский авангард 1910—1920-х годов: проблема коллажа / Под ред. Г. Ф. Коваленко. — М.: Наука, 2005 (Серия: Искусство авангарда 1910—1920-х годов). — 430с. — ISBN 5-02-033902-4 — С.87—116.
 Азизян И. А. Теоретическое наследие В. В. Кандинского в художественном сознании XX века // Вопросы теории архитектуры: Архитектурно-теоретическая мысль Нового и Новейшего времени / Сборник научных трудов под ред. И. А. Азизян. — М.: КомКнига, 2006. —384с. — ISBN 5-484-00347-4 — С. 189—249.
 Азизян И. А. Теоретическое наследие В. В. Кандинского в третьем тысячелетии // ACADEMIA. Архитектура и строительство. — 2007. — № 1. — С.33—37.
 Азизян И. А. Искусство Кирилла Миронова — зодчего, философа, художника // ACADEMIA. Архитектура и строительство. — 2007. — № 3. — С.33—36.
 Азизян И. А. Александр Быховский: ступени творчества-бытия. — М.: Галарт, Дом еврейской книги, 2007. — 288 с.:илл. — ISBN 978-5-269-01055-7 Рецензия: Пастернак А. Книга о самобытном еврейском художнике // Агентство еврейских новостей.
 Азизян И. А. Александр Архипенко: Предвоенные парижские годы (1908—1914) // Искусствознание. — 2/08. — С.211—253.
 Азизян И. А. Диалог искусств XX века: Очерки взаимодействия искусств в культуре. — М.: Издательство ЛКИ, 2008. — 592 с. — ISBN 978-5-00635-2
 Очерки истории и теории архитектуры Нового и Новейшего времени / Под. ред. И. А. Азизян. — СПб.: Коло, 2009. — 656с. — ISBN 5-901841-56-3 Разделы, написанные И.Азизян: Главы 10: Становление модернистского сознания; 11: Теоретическое осознание рождения авангарда и модернизма; 19: Отечественная теория архитектуры в круге гуманитарного знания; 20: Проблематика и методология диссертационных исследований архитектуры 1989—2005 годов.
 Азизян И. А. Неизвестная Пологова // Искусство в современном мире. Сборник статей. Вып.3 / Отв. ред. М. А. Бусев. — М.: Памятники исторической мысли, 2009. —411с. С.77—80.
 Азизян И. А. Скульптура Леонида Баранова в духовном оплотнении пространства культуры // Искусство в современном мире. Сборник статей. Вып.3 / Отв. ред. М. А. Бусев. — М.: Памятники исторической мысли, 2009. —411с. — С.129—138.
 Азизян И. А. Философские вопросы рассмотрения взаимосвязи архитектуры и культуры // Вопросы теории архитектуры: Архитектура и культура России в XXI веке / Под ред. И. А. Азизян. — М.: Книжный дом «Либроком», 2009. —472с. — ISBN 978-5-397-00389-6 — С.9—42.
 Азизян И. А. (1935—2009). Инобытие ар-деко в отечественной архитектуре // Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления / Сост. и отв. ред. Ю. Л. Косенкова. М.: КомКнига, 2010. —496с. — ISBN 978-5-484-01138-4
 Азизян И. А. (1935—2009). Скульптурные картины и другие произведения Александра Архипенко военных лет // Искусствознание. —2010. —№ 1—2.
 Азизян И. А. Александр Архипенко. — М.: Прогресс-Традиция, 2010. — 624 с.:илл. — ISBN 978-5-89826-368-3

Живопись Ирины Азизян 

 Ирина Атыковна Азизян: Каталог живописи и графики. 1958—2005. — М., 2005. — 500 экз. — 192с. Тексты Н.Степанян, Г.Ревзина, [[Миронов, Кирилл Васильевич|К.Миронова]], Ю.Лидерман, И.Азизян''.

Примечания

Ссылки 
 Ирина Азизян в галерее Андрея Сиденко.
 Нонна Степанян об Ирине Азизян.
 Ирина Азизян в «Вечернем Гурзуфе».

Искусствоведы СССР
Искусствоведы России
Доктора искусствоведения
Исследователи русского авангарда
Художники России
Художницы СССР
Художники Крыма
Художники Армении
Выпускники МАРХИ
Преподаватели МАРХИ
Архитектурные критики России
Теоретики архитектуры
Архитекторы Москвы
Члены Ассоциации искусствоведов
Члены Союза архитекторов России
Члены Союза художников России
Женщины-архитекторы